

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Восстание в Вавилоне царя Бел-ибни против Ассирии. Победа Синаххериба над союзом халдеев и Вавилона. На престол Вавилона посажен Ашшур-надин-шуми, старший сын Синаххериба. Победа Синаххериба над халдеями. Захват Бит-Якина.
 Царь Элама Халлутуш-Иншушинак II даёт Мардук-апла-иддину II город Нагиту на одном из островов в Персидском заливе.

Китай 
 12-й год по эре правления луского князя Хуань-гуна.
 В 6 луне, в день жэнь-инь князья Лу, Малого Ци и Цзюй заключили договор в Цюй-чы, что окончило войну Цзюй и Малого Ци (то же в «Бамбуковых анналах», но Цюйшэ).
 В 7 луне, в день дин-хай князья Лу и Сун и посол Янь заключили договор в Гу-цю (луский князь хотел помирить Сун и Чжэн).
 Князь Чэнь Ли-гун I (То) распутничал в Цай, откуда была его жена, и сыновья Хуань-гуна Яо, Линь и Чу-цзю, договорившись с цайцами, убили его и поставили у власти Яо. Через 5 месяцев Ли-гун II (Яо) умер, ему наследовал Линь, сын Хуань-гуна (Чжуан-гун, эра правления 699—693). В «Чуньцю» убийство То цайцами отмечено в 8 луне 706 года, а смерть Яо — в 8 луне, в день жэнь-чэнь 700 года.
 В 8 луне князья Лу и Сун провели съезд в Сюй, а в 11 луне — съезд в Гуй (обе местности в Сун). В 11 луне, в день бин-сюй князья Лу и Чжэн заключили договор в У-фу (местность в Чжэн).
 В 11 луне, в день бин-сюй умер князь Вэй Сюань-гун (Цзинь), ему наследовал сын Шо (Хуэй-гун, эры правления 699—697 и 688—669).
 В 12 луне войска Лу и Чжэн вступили в войну с Сун и в день дин-вэй провели битву с Сун.

См. также

Примечания